Йы́хви () — волость в Эстонии в уезде Ида-Вирумаа.

География 
Административный центр волости — город Йыхви, являющийся также столицей уезда Ида-Вирумаа.

Площадь волости — 123,91 км2. Плотность населения в 2021 году составила 94,4 человека на 1 км2, без города Йыхви как населённого пункта — 13,5 человека на 1 км2.

Население  
По данным Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2020 года численность населения волости составляла . На ту же дату доля жителей в возрасте 65 лет и старше в структуре населения волости составляла 24,6 % (), доля лиц в возрасте младше 14 лет составляла 13,4 % ().

Населённые пункты
На территории волости находятся 1 город, 1 посёлок и 11 деревень. 
Город: Йыхви. 
Посёлок: Таммику. 
Деревни: Йыхви, Кахула, Козе, Котинука, Линна, Паюалусе, Паргитагузе, Паулику, Пуру, Сомпа, Эдисе.

Статистика 
Данные Департамента статистики о волости Йыхви:

Число жителей  на 1 января каждого года:

Число рождений:

Число смертей:

Зарегистрированные безработные:

Средняя брутто-зарплата работника:

В 2019 году волость Йыхви стояла на 34 месте по величине средней брутто-зарплаты среди 79 муниципалитетов Эстонии.

Число учеников в школах:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт волости Йыхви 

Волости Эстонии
Ида-Вирумаа